

Biografia 
Massimiliano del Liechtenstein è nato a San Gallo, in Svizzera, il 16 maggio 1969, dal principe Giovanni Adamo II del Liechtenstein e dalla principessa Marie Aglaë.
È il fratello minore di Luigi (1968), erede al trono del Liechtenstein, e fratello maggiore di Costantino (1972) e Tatiana Nora (1973).

Istruzione 
Il principe Massimiliano ha compiuto i suoi primi studi al Liechtensteinisches Gymnasium di Vaduz, dove ha conseguito la maturità svizzera nel 1988. Ha poi studiato alla European Business School di
Oestrich-Winkel, in Germania, laureandosi nel 1993. Dopo la laurea ha conseguito nel 1998 un master in amministrazione aziendale (MBA), presso la Harvard Business School.

Matrimonio 
Il principe Massimiliano conobbe la sua futura moglie, la stilista panamense di origine africana Angela Brown, ad una festa a Manhattan, nel 1997. Nel dicembre 1999 i due si fidanzarono e il loro matrimonio venne annunciato dalla Casa reale del Liechtenstein nello stesso mese, dopo aver avuto l'approvazione del principe Giovanni Adamo II. I due si sono sposati civilmente nella Cattedrale di San Florino a Vaduz, il 21 gennaio 2000, e religiosamente il 29 gennaio a Manhattan, nella chiesa di San Vincenzo Ferrer. Vari membri della famiglia si sono dimostrati contrari al matrimonio, per via delle origini africane di Angela.

Discendenza 
Dal matrimonio è nato a Londra il principe Alfonso, il 18 maggio 2001, sesto nella linea di successione al trono del Liechtenstein dopo suo padre.

Carriera imprenditoriale 
Dopo essersi diplomato, il principe Massimiliano ha lavorato, durante gli studi universitari, come analista finanziario e associato per Chase Capital Partners, il ramo di private equity della JPMorgan Chase, a Manhattan, dal 1993 al 1996. In seguito ha lavorato per due anni come direttore associato a Londra e Amburgo per la società di private equity europea Industrie Kapital (oggi chiamata IK Investment Partners) e dal 1998 al 2000 è stato per tre anni direttore di JPMorgan Chase a Londra e Monaco. Dal 2003 al 2006 ha lavorato come amministratore dell'ufficio tedesco di JPMorgan Chase. 

Dall'ottobre del 2006 è il CEO dell'LGT Bank, l'impresa finanziaria della casa regnante del Liechtenstein, nonché la più grande banca privata a conduzione familiare del mondo, dove il principe Massimiliano fece i primi passi nel mondo del lavoro alla fine degli anni ottanta. Ricopre il ruolo principale dell'azienda assieme allo zio paterno Filippo Erasmo, che è il presidente del consiglio di amministrazione. Dal 2021 il principe è anche presidente dell'azienda di famiglia e vive con la moglie ed il figlio ad Amburgo.

Titoli e trattamenti 
16 maggio 1969 – 26 ottobre 1993: Sua Altezza Serenissima il Principe Massimiliano del Liechtenstein 
26 ottobre 1993 – attuale: Sua Altezza Serenissima il Principe Massimiliano del Liechtenstein, Conte di Rietberg

Ascendenza

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale del Casato regnante di Liechtenstein
Membri della Famiglia Principesca del Liechtenstein
 Intervista alla Famiglia Principesca del Liechtenstein